Argentína
Retiro, városrész Buenos Airesben
 Spanyolország
Retiro, madridi metróállomás